

Маккомб — місто, штат Міссісіпі
 Маккомб — селище, штат Огайо

 Гізер Маккомб (1977) — американська акторка.
 Шон Маккомб (1992) — ірландський професійний боксер, призер Європейських ігор.

Див. також 
 Макомб